Дружковка — топоним:

Казахстан 
 Дружковка — село в Успенском районе Павлодарской области.

Украина 
 Дружковка — город (с 1938) областного значения в Донецкой области.
 Дружковка — станция Донецкой железной дороги.